Shusaku Uchiyama é um compositor de música de vídeo-games.

Lista de Trabalhos
Biohazard Sound Chronicle (2005) 
Resident Evil 4 (2005) 
Product Number 03 (2003) 
Resident Evil Remake (2002) 
Resident Evil 2 (1998) 
Mega Man 8 (1997)

Ligações externas 
 

Compositores de trilhas sonoras de jogos eletrônicos